id. Buchholtz György (1643–1725) evangélikus lelkész
 ifj. Buchholtz György (1688–1737) író, költő, természettudós